ZAS o Zas puede referirse a:
 Zas,  municipio español perteneciente a la provincia de La Coruña; 
 Zas!, una interjección; 
 ZAS (álbum), álbum de la banda argentina de rock ZAS; o
 ZAS (banda), banda argentina de rock.